Ермово — село в Переславском районе Ярославской области на ручье Каблуковке.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 1 человек.

История 

С начала своего основания Ермово было небольшой деревушкой, населённой вотчинными людьми князей Ромодановских. Эти вотчинники приложили свою деревеньку в Горицкий монастырь. После секуляризации 1764 года Ермово стало казённым селом.

В 1717 году из бывшей часовни устроен храм Козьмы и Дамиана. В 1746 году сюда, с разрешения преосвященного Серапиона, епископа Переславского, перенесена была церковь из села Елпатьева. Эта церковь вскоре сгорела от молнии; вместо неё построена новая деревянная церковь, но и эта чрез 30 лет сгорела от небрежности пономаря. Пришлось строить новую церковь.

В 1794 году старанием священника Иоанна Емельянова начата постройка каменного храма. В 1797 году освящена была трапеза во имя святых бессребреников Козьмы и Дамиана; в 1800 году окончена постройка главного храма и колокольни. Главный престол был освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Украшение новопостроенного храма продолжал сын строителя священник Филипп Иванов Подлипский, а в этом деле помогал ему своими средствами брат его архиепископ Черниговский Павел, живший затем на покое в Даниловом монастыре в Переславле.

С 1884 года в Ермове была церковно-приходская школа.

Население

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района